El Novillero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Novillero, Tabasco, ort, Jalpa de Méndez, 
 El Novillero, Guanajuato, ort, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar